Чемпионат России по хоккею с шайбой 2006/2007 стартовал 7 сентября 2006 года для Суперлиги и 16 сентября для Высшей лиги.

Суперлига

Межсезонье

ФХР 
25 марта 2006 года президент ФХР А. Я. Стеблин подал в отставку. Поводом для этого послужил инцидент, п

роизошедший 8 января в Санкт-Петербурге на финале Кубка европейских чемпионов. Там Стеблин, находясь в нетрезвом состоянии, оскорбил представителей российской и международной хоккейной общественности, включая главу Международной федерации хоккея Рене Фазеля, а также допустил рукоприкладство по отношению к спортивному журналисту Всеволоду Кукушкину.

25 апреля 2006 года на пост президента ФХР единогласно (93 голоса «за» и 0 «против») был избран Владислав Александрович Третьяк.

В результате ФХР отозвала у ПХЛ полномочия на проведение чемпионата России (которые до этого были делегированы ей по договору). В ФХР было создано Управление по проведению соревнований, главой которого был назначен Владимир Шалаев.

Новое руководство ввело ряд существенных изменений в регламент проведения чемпионата. В основном они коснулись участия в чемпионате иностранных игроков. Был введён своеобразный «налог» на легионеров. Первоначально ФХР предполагала, что за полевого игрока клуб Суперлиги обязан будет заплатить 1,5 миллиона, а за вратаря 9 миллионов рублей. В итоге «штраф» за вратаря был снижен до 4,5 миллионов рублей. Кроме этого был введён потолок зарплат клубов (ограничение фонда совокупного дохода хоккеистов клуба) — 300 миллионов рублей.

Кризис в «Спартаке» 

Ещё в прошлом сезоне владельцы хоккейного клуба «Спартак» собиралось найти новых владельцев для команды. Летом 2006 года главе Фонда поддержки народной команды «Спартак» Игорю Шабдурасулову удалось отыскать желающих стать новыми владельцами клуба. Посредником в продаже выступал Вадим Алексеевич Мельков. Однако, после трагической гибели 9 июля 2006 года Вадима Мелькова в авиакатастрофе аэробуса A-310 в Иркутске, переговоры прекратились, так как спонсоры готовы были выделить средства только под непосредственное участие Мелькова в проекте.

Руководство «Спартака» принялось за поиски новых спонсоров. В течение длительного времени велись переговоры с несколькими заинтересованными структурами, но все они завершились безрезультатно. В конце августа 2006 года спонсоры все-таки были найдены. Однако, так как команду физически не успевали заявить на участие в чемпионате, в сезоне 2006/2007 «Спартак» выступить не смог. 

11 августа на заседании исполкома ФХР было принято официальное решение об отстранении «Спартака» от участия в чемпионате России в связи с финансовыми проблемами.

В результате в чемпионате России сезона 2006/2007 года приняли участие не 20, а 19 команд. «Спартак» возобновил выступление в высшем дивизионе чемпионата России со следующего сезона.

«Дело Малкина» 

Скандал с участием звезды российского хоккея Евгения Малкина, в результате которого игрок неожиданно исчез из расположения магнитогорского «Металлурга» и уехал в американский клуб НХЛ Питтсбург Пингвинз.

Изменения в правилах 

В новом сезоне хоккейные правила значительно ужесточаются в отношении силовой борьбы. Теперь штрафоваться должны даже попытки задержки игрока соперника руками и даже попытки зацепа клюшкой. Ранее правила в отношении задержек и зацепов трактовались гораздо мягче — карались только случаи, когда зацеп или задержка приводила к падению игрока. Кроме этого малым штрафом за задержку игры теперь должен наказываться полевой игрок, выбросивший шайбу за пределы площадки (ранее за это наказывался только вратарь).

Однако, после того как судьи стали штрафовать даже за неточный бросок по воротам соперника, после которого шайба вылетала за пределы поля, как за затяжку времени, ИИХФ, на своём конгрессе в Афинах в конце сентября 2006 года, внесла уточнение в этот пункт. Отныне игрок будет наказываться за выброс шайбы с площадки только в том случае, если бросок (либо любое другое действие клюшкой или рукой) сделан в своей зоне защиты, и шайба вылетела в аут, никого не задев по пути. При этом если шайба попадает на скамейки запасных команд или в штрафные боксы (если они не огорожены надбортными стеклами), но не перелетает защитное стекло, находящееся за спинами игроков, то штраф налагаться не должен. Если же шайба перелетит заградительное стекло за спинами запасных или отбывающих наказание хоккеистов, судья обязан объявить две минуты штрафа.

Также теперь будут засчитываться голы, забитые игроками в свои ворота в момент отложенного штрафа (ранее такие голы не засчитывались).

В предыдущем сезоне подобные изменения коснулись правил в НХЛ, а также были опробованы на хоккейном турнире зимней Олимпиады в Турине. В новом сезоне эти правила распространились на все чемпионаты в европейских странах.

Регулярный сезон

Положение команд

Бомбардиры

Плей-офф

Личные и командные призы 
  Приз имени Боброва: «Ак Барс» (Казань), 268 голов.
 «Золотая клюшка»: Николай Кулемин («Металлург» Магнитогорск).
 «Золотой шлем»: вратарь — Александр Еременко («Ак Барс» Казань), защитник — Виталий Атюшов («Металлург» Магнитогорск), нападающий — Сергей Зиновьев («Ак Барс» Казань).
 «Самый результативный игрок»: Алексей Морозов («Ак Барс» Казань), 100 очков (36 голов и 64 передачи) в 67 играх.
 «Три бомбардира»: Алексей Морозов, Сергей Зиновьев, Данис Зарипов («Ак Барс» Казань), 73 гола в 63 играх.
 «Самый результативный защитник»: Раймон Жиру («Ак Барс» Казань), 49 очков (16 голов и 33 передачи) в 67 играх.
 «Лучший снайпер»: Данис Зарипов («Ак Барс» Казань), 42 гола в 67 играх.
 «Мастер плей-офф»: Данис Зарипов («Ак Барс» Казань), 10 голов в 10 играх плей-офф.
 «Секунда» (самый быстрый гол): Александр Харитонов («Динамо» Москва), гол на 17-й секунде.
 «Секунда» (самая поздняя по времени шайба): Кирилл Кольцов («Авангард» Омск), гол на 68-й минуте 49-й секунде.
 «Железный человек»: Игорь Королев («Металлург» Магнитогорск), 200 игр в трех прошедших чемпионатах.
 «Лучший новичок сезона»: Алексей Черепанов («Авангард» Омск)
 «Лучший играющий ветеран»: Альберт Лещев («Химик» Московская обл.)
 «Джентльмен на льду»: Алексей Васильев («Локомотив» Ярославль), Сергей Мозякин («ЦСКА» Москва)
 «Лучший тренер»: Федор Канарейкин («Металлург» Магнитогорск)
 «Золотой свисток»: Вячеслав Буланов, Москва.
 Приз имени Валентина Лукича Сыча: Генадий Величкин («Металлург» Магнитогорск)

 Высшая лига 

 Запад 

Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме, П — проигрыши в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, ±Ш — разница шайб, О — очки, %О — процент от возможного количества набранных очков.

 Восток 

Примечание: М — место, И — количество игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме, Н — ничьи, ПО — проигрыши в овертайме, П — проигрыши в основное время, ЗШ — забито шайб, ПШ — пропущено шайб, ±Ш — разница шайб, О — очки, %О — процент от возможного количества набранных очков.

 1/8 финала 
Матчи прошли 10, 11, 14 и 15 марта. Пятого матча, назначенного на 17 марта, ни в одной из пар не потребовалось.

 Торпедо НН — Газовик 3-0 (4:1, 6:1, 6:1)
 Спутник — Дизель 1-3 (2:3ОТ, 3:2, 1:2, 0:1)
 Автомобилист — Кристалл С 3-0 (4:0, 4:2, 4:1)
 ХК Дмитров — Металлург С 3-1 (2:5, 6:2, 2:0, 3:2)
 Ижсталь — ЦСК ВВС 3-0 (4:2, 2:1, 3:2)
 Нефтяник Ал — Молот 1-3 (0:3, 2:1, 1:4, 2:3)
 Химик В — Мечел 3-1 (6:2, 3:4Б, 3:1, 3:1)
 Зауралье — ХК Белгород 1-3 (1:3, 3:1, 0:3, 2:3)

 1/4 финала 
Матчи проходили 22, 23, 26, 27 и 30 марта.

 Торпедо НН — Дизель 3-0 (9:3, 4:2, 4:1)
 Автомобилист — ХК Дмитров 1-3 (4:5Б, 4:3ОТ, 1:2, 2:3ОТ)
 Ижсталь — Молот 3-2 (1:2, 2:4, 4:3, 3:1, 4:1)
 Химик В — ХК Белгород 3-0 (3:2, 3:1, 2:1)

 1/2 финала 
Матчи проходили 4, 5, 8 и 9 апреля
 Торпедо НН — ХК Дмитров 3-1 (5:2, 5:3, 2:3, 2:1)
 Химик В — Ижсталь 3-0 (4:1, 2:1, 2:0)

 Финал 
Матчи прошли 17, 18, 21 и 22 апреля
 Торпедо НН''' — Химик В 3-1 (3:1, 5:2, 2:4, 5:3)

Примечания

Ссылки 
 Суперлига 2006/2007 на www.metallurg.ru
 Высшая лига 2006/2007 на www.metallurg.ru

2006
2006 год в хоккее
2007 год в хоккее
Чемпионаты России в 2006 году
Чемпионаты России в 2007 году